Trattato di Roma – patto di alleanza firmato il primo aprile 1525 tra i rappresentanti di Carlo V d'Asburgo e Papa Clemente VII.
Trattato di Roma – documento firmato nel 1832 tra Francia, Gran Bretagna, Russia e re Ludovico I di Baviera per la successione al trono di Grecia
 Trattato di Roma – documento firmato il 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia
 Trattato di Roma – documento firmato il 18 maggio 1941 fra il Regno d'Italia e lo Stato Indipendente di Croazia
 Trattato di Roma – trattato istitutivo della Comunità Economica Europea firmato il 25 marzo 1957
 Trattato di Roma – trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica firmato il 25 marzo 1957
 Statuto di Roma – trattato istitutivo della Corte penale internazionale firmato il 17 luglio 1998
 Trattato di Roma – trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, informalmente Costituzione europea, firmato il 29 luglio 2004